Покровське-Стрешнєво — район Москви
 Покровське-Стрешнєво — лісопарк біля садиби Покровське-Стрешнєво
 Покровське-Стрешнєво — дворянська садиба на території Москви
 Покровсько-Стрешнєво — платформа Ризького напрямку Московської залізниці